Sólyom eller Solyom kan avse:

Personer
 Janos Solyom  (1938–2017), ungersk-svensk konsertpianist, kompositör och dirigent
 László Sólyom (född 1942), ungersk politiker, Ungerns president 2005–2010
 Stefan Solyom (född 1979), svensk dirigent, kompositör, arrangör, hornist, pianist

Geografi

Ungern
 Sólyom-halom, kulle
 Sólyom-sziget,ö i Donau

Efternamnsförgreningssidor
Ungerska efternamn